Satoši Jamaguči (Jamaguči Satoši) je ime več znanih ljudi:

Satoši Jamaguči (1959) (山口 悟), japonski nogometaš
Satoši Jamaguči (1978) (山口 智), japonski nogometaš